Ханла има више значења:

 Ханла (Чанком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ханла (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику